

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Qaýrat: 2004

Qaýrat: 1999-2000, 2001, 2003

Allenatore

Competizioni nazionali

Qızıljar: 2019

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale kazaka